Problem (rapper), Amerikaans rapper en muziekproducent
 Problem (Ariana Grande), nummer van Ariana Grande en Iggy Azalea
 Problem (Becky G), eerste single van Becky G